Юрий Иванович Жданко (18 января 1931, Витебск, Белорусская ССР — 1999, Витебск, Белоруссия) — воспитанник моторазведывательной роты 332-й стрелковой дивизии, впоследствии старший сержант. Партизан.

Биография 
Родился в Витебске в семье рабочего Ивана Егоровича Жданко и учительницы Марии Терентьевны Жданко. В семье был третьим ребёнком, младшим братом Николая и Татьяны. Отец умер вскоре после рождения сына. Юрий Жданко учился в 52-й витебской школе, и к началу войны окончил второй класс.

Старший брат Николай был военным и сразу попал на фронт. Во время оккупации Витебска немцы расстреляли сестру Татьяну, а Юрий с матерью покинул город. Во время отхода 332-я стрелковая дивизии привлекла мать Юрия в качестве проводника через незнакомую местность, а затем командир подразделения предложил взять Юрия на довольствие в качестве воспитанника.

С 15 декабря 1941 года Юрий Жданко официально числился в рядах Красной Армии. Был привлечён к разведке, под видом местного жителя собирая сведения о расположении вражеских частей.

В 1942 году под Велижем участвовал в операции по уничтожению моста и вынес с поля боя раненого товарища, за что был представлен к медали «За отвагу», которая была вручена приказом от 5 июня 1943 года. Позднее получил должность батальонного телефониста. В январе 1942 года был заброшен в партизанский отряд, действовавший в Понизовском районе Смоленской области. Он был размещён в доме, где проживал высокопоставленный немецкий офицер, и сделав дубликат ключа, выкрал секретные документы, с которыми вернулся в Москву на самолёте, прилетевшем за ранеными партизанами. За выполнение задания получил благодарность Климента Ворошилова и в декабре 1942 года был досрочно (в 11 лет, что является одним из редчайших случаев) принят в Комсомол. В 1943 году вывел своё подразделение из окружения, за что был награждён орденом Красной Звезды. Во время боя подобрал и вынес в безопасность трёхлетнюю девочку, в результате при определении в детский дом получившую его фамилию.

Во время выполнения заданий Жданко неоднократно получал ранения. Последнее окончательно прервало его службу в армии: в феврале 1944 года в боях под Верхнедвинском (по другим данным, в марте в боях за станцию Дретунь в Полоцком районе) он получил контузию и повреждения ног и был перевезён на лечение в калининский госпиталь. Проведя на лечении полгода, после выписки получил направление в Горьковское суворовское училище (впоследствии Московское), однако не был принят по состоянию здоровья. После этого окончил школу фабрично-заводского обучения, получив специальность сварщика.

По специальности работал в Калининграде, Ульяновске. В 1951 году нашёл мать и брата, вместе они вернулись в Витебск. C 1952 по 1955 год проходил срочную службу в Венгрии в десантных войсках в звании старшины батареи. Демобилизовавшись, продолжил рабочую карьеру на стройках Монголии, Польши, Чехословакии, Венгрии, Франции и ГДР.

В сентябре 1958 года женился, в браке родилось две дочери. Семья жила в Витебске. В 1985 году был награждён орденом Отечественной войны І cтепени. В Витебске строил одно из зданий Комбината шёлковых тканей, затем работал на Витебском заводе электроизмерительных приборов и заводе «Эвистор», откуда ушёл на пенсию в 1986 году. Но будучи пенсионером, продолжал работать сварщиком, в частности, в Институте технической акустики (филиале Институте физики твёрдого тела).

Умер в 1999 году от инсульта. Похоронен на кладбище в Андроновичах Витебского района.

Примечания 

Сотрудники ИФТТ РАН